Das Wort Messerfische bezeichnet drei unterschiedliche Fischgruppen, die nicht näher miteinander verwandt sind.

 Die Familie der Altwelt-Messerfische (Notopteridae) aus der Ordnung der Knochenzünglerartigen (Osteoglossiformes).
 Die Ordnung der Neuwelt-Messerfische (Gymnotiformes), die Schwestergruppe der Welsartigen (Siluriformes).
 Die Familie der Schnepfenmesserfische (Centriscidae) aus der Ordnung der Seenadelartigen (Syngnathiformes).